Александър Волков може да се отнася за:

 Александър Волков (космонавт), руски космонавт
 Александър Волков (политик), президент на република Удмуртия, Русия
 Александър Волков (писател), руски романист
 Александър Волков (математик), руски математик
 Александър Волков (волейболист), руски волейболист
 Александър Волков (баскетболист), бивш украински баскетболист
 Александър Волков (тенисист), бивш съветски тенисист
 Александър Волков (оръжеен конструктор), съветски оръжеен конструктор
 Александър Волков (MMA боец), руски MMA боец